Hussein Hassan Amine (Líbano, 15 de Março de 1985) é um futebolista libanês.

Futebolistas do Líbano